Аббревиатура SMR может означать:
  SMR (, ) — технология магнитной записи на НЖМД с частичным перекрытием соседних дорожек
  — проект ядерного реактора малой мощности американской частной компании 
  — радар наземного движения, радар в аэропортах
 SMR () — паровая конверсия
 SMR () — Оценка массы склона в Классификация горных массивов ()
 SMR — код страны Сан-Марино в ISO 3166-1 alpha-3, МОК и ФИФА
 SMR — код ИАТА для аэропорта Санта-Марта (Колумбия)

См. также 
 SMROOKIES

Примечания